Emil Aarestrup, Deens dichter
Aarestrup (parochie), parochie van de Deense Volkskerk